Stridsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Stridsberg-Usterud (* 1994), norwegischer Freestyle-Skifahrer
 Gusti Stridsberg (1892–1978), österreichisch-sowjetische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Sara Stridsberg (* 1972), schwedische Autorin und Übersetzerin